Marea peut faire référence à :
 Marea, groupe de rock espagnol ;
 Fiat Marea, modèle automobile ;
 Marea, câble sous-marin trans-atlantique de fibre optique ;
 le Marea, un sous-marin de la classe Tritone, en service dans la Regia Marina lancé pendant la Seconde Guerre mondiale.

Topponyme 
 Maréa, ville antique de l'Égypte ;
 Marea, ville de Syrie.

Voir aussi 
 Gioiosa Marea, ville de Sicile ;
 Marea Adunare Naţională, organe législatif de Roumanie durant le communisme ;
 Contra viento y marea, telenovela mexicaine.